Storm Mountain kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Storm Mountain, Alberta, berg, 
 Storm Mountain, British Columbia, berg, 

Robotskapade Kanadaförgreningar